Der Rajon Henitschesk (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Cherson im Süden der Ukraine. Zentraler Ort des Rajons ist die namensgebende Stadt Henitschesk.

Geschichte 
Der Rajon Henitschesk wurde 1923 gegründet, nach der Besetzung durch deutsche Truppen wurde das Rajonsgebiet 1942 in das Reichskommissariat Ukraine eingegliedert und lag hier im Generalbezirk Krim (Teilbezirk Taurien), Kreisgebiet Genitschesk. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs kam es wieder zur Sowjetunion/Ukrainische SSR, zwischen 1963 und 1966 umfasste er auch die Gebiete des Rajons Nowotrojizke, seit 1991 ist er ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Iwaniwka, Nowotrojizke und Nyschni Sirohosy.

Geographie 
Der Rajon grenzt im Süden an das Asowsche Meer, den Sywaschsee und die Krim, wird am Nordrand vom Kachowka-Kanal durchflossen und geht im Norden in die ukrainische Steppenlandschaft über, dabei ergeben sich Höhenlagen zwischen 5 und 30 Metern und er wird durch das Schwarzmeertiefland geprägt.
Er grenzt im Nordosten und Osten an den Rajon Melitopol (in der Oblast Saporischschja), im Süden an die Autonome Republik Krim (Rajon Lenine, Rajon Dschankoj und Rajon Krasnoperekopsk) sowie im Westen und Nordwesten an den Rajon Kachowka.

Die Byrjutschyj-Insel gehört ebenfalls zum Rajon, ist aber über eine Landzunge mit dem Festland über den Rajon Saporischschja verbunden.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 4 Hromadas (1 Stadtgemeinde und 3 Siedlungsgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 1 Stadt
 6 Siedlungen städtischen Typs
 144 Dörfer
 12 Ansiedlungen

Die Hromadas sind im Einzelnen:
 Stadtgemeinde Henitschesk
 Siedlungsgemeinde Iwaniwka
 Siedlungsgemeinde Nowotrojizke
 Siedlungsgemeinde Nyschni Sirohosy

Bis Juli 2020 waren es eine Stadtratsgemeinde, 2 Siedlungsratsgemeinden und 17 Landratsgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 1 Stadt
 2 Siedlungen städtischen Typs
 58 Dörfer
 7 Siedlungen

Stadt

Siedlungen städtischen Typs

Dörfer und Siedlungen

Weblinks 

 Eintrag zum Ort in der Enzyklopädie der modernen Ukraine (ukrainisch)

Einzelnachweise 

Henitschesk